La Plume empoisonnée est le titre de plusieurs œuvres :
 La Plume empoisonnée (), roman policier d'Agatha Christie publié en 1942, qui a connu qui a plusieurs adaptations :
 La Plume empoisonnée (), téléfilm de la série britannique Miss Marple de BBC One diffusé en 1985 ;
 La Plume empoisonnée (), téléfilm de la série britannique Miss Marple d'ITV diffusé en 2006 ;
 La Plume empoisonnée, téléfilm de la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie de France 2 diffusé en 2009.

Voir aussi